Joseph Dorfman ist der Name folgender Personen:

* Joseph Dorfman (Ökonom) (1904–1991), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Joseph Dorfman (Komponist) (1940–2006), russisch-israelischer Komponist

Siehe auch:
 Josif Dorfman (* 1952), ukrainisch-französischer Schachspieler und Schachtrainer